Ке́лли Энн Ху (, ; род. 13 февраля, 1968 года, Гонолулу, Гавайи) — американская актриса и бывшая модель.

Биография 
Родилась в Гонолулу, Гавайи, дочь Хуаниты, инженера в Гонолулу, и Герберта Ху, продавца экзотических птиц.

Родители Келли развелись, когда она была ещё ребёнком. Её брат Глен ответственный за использование сил и средств Армии США. С раннего детства девочка увлекалась пением и танцами, а также проявляла интерес к восточным единоборствам, так как ей нередко приходилось драться с соседскими мальчишками.

Келли решила последовать примеру кузины, работавшей моделью в Японии. Чтобы привлечь к себе внимание, девушка приняла участие в конкурсе красоты «Юная Мисс США» в 1985 году и победила, став первой американкой азиатского происхождения, сумевшей выиграть этот конкурс. Правда, эта победа принесла и некоторые сложности, поскольку правила запрещали Келли в течение года участвовать в каких бы то ни было мероприятиях, не связанных с конкурсом. О личной жизни Ху мало что известно: вместе со своим бывшим бойфрендом она владеет рестораном Basic Bates. У актрисы хорошая спортивная подготовка — так, 10 декабря 2006 года Келли пробежала марафон в Гонолулу за пять часов.

Карьера 

Поработав моделью в Японии и Италии, в 1987 году Келли Ху переехала в Лос-Анджелес, где и началась её актёрская карьера. Сначала девушка сыграла несколько небольших ролей в различных телевизионных сериалах, популярных в то время. Её первым появлением в кино стала роль Евы Ватанабэ в фильме ужасов «Пятница, 13: Джейсон захватывает Манхэттен». Также Келли становится «Мисс Гавайи 1993» и выходит в финал конкурса «Мисс Америка».

В 1995 году актриса снимается в боевике «Нет пути назад». Хотя сама картина особенного успеха не имела, она помогла Келли утвердить за собой новое для неё амплуа экшн-героини. В 1997 году Келли Ху снималась в дневном сериале Аарона Спеллинга «Любовь и тайны Сансет-Бич». Впрочем, долго она там не осталась — играть в «мыле» ей не понравилось, и она покинула съёмочную группу после 110-ти серий. В 1998 году она снималась в сериалах «Нэш Бриджес» и «Китайский городовой», а затем в нескольких масштабных проектах, среди которых «Царь скорпионов» (2002) и «Люди-Х 2» (2003). В настоящее время актриса продолжает активно сниматься в кино и на ТВ.

В 2008 году Келли Ху снялась в роли офицера Суки Тоямы для видеовставки в компьютерной игре «Command & Conquer: Red Alert 3», в 2015 году озвучила роль офицера (детектива) Хай Мин Дао в компьютерной игре «Battlefield Hardline». Озвучила Ди’Вору в компьютерных играх Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США
Выпускники Университета Пеппердайна